Дзарасов () – осетинская фамилия.

Известные носители 
 Дзарасов, Руслан Солтанович (род. 1963) — российский ученый, экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова.
 Дзарасов, Савкудз Дзабоевич (1930—1990) — советский борец вольного стиля, двукратный чемпион СССР, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1960 года.
 Дзарасов, Солтан Сафарбиевич (1928—2015) — советский и российский политический деятель, один из основателей и член правления Социал-демократической партии России.